Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore José Higueras che ha battuto in finale Yannick Noah 6-3, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 José Higueras (campione)
 Víctor Pecci (primo turno)
 Patrick Proisy (semifinali)
 Chris Lewis (semifinali)

 Jan Kodeš (primo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Antonio Zugarelli (secondo turno)
 Heinz Günthardt (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1978